Uncle Green — американская рок-группа, сформированная в 1980 году. В классический состав Uncle Green входят вокалисты/гитаристы/авторы Matt Brown и Jeff Jensen, басист Bill Decker и барабанщик Pete McDade. Основным источником вдохновения для них является группа R.E.M., однако есть и другие источники влияния, как, например, классический (The Beatles, Squeeze) и современный пауэр-поп (, The Posies, ).

Сформированная, когда некоторым участникам было всего 15 лет, группа дебютировала с альбомами Get It Together (1987) и 15 Dryden (1988) на маленьком лейбле New Vision. Большим шагом вперёд стало подписание соглашения с DB Records. Продюсер Brendan O'Brien помог Brown и Jensen в совершенствовании их вокала, лирики и мелодичных композиций. На альбоме What an Experiment His Head Was (1991) звучание было доработано, что помогло им подписать контракт с мейджор-лейблом Atlantic. O'Brien вновь приходит на помощь, они записывают свой самый тяжёлый и самый лучший альбом Book of Bad Thoughts (1992). К сожалению, несмотря на лояльность радиостанций к музыке Uncle Green, запись не пошла в массы. Группа была расформирована в 1994 году, после того как Atlantic разорвал с ними контракт.

Однако, они сразу же перегруппировались в 3 Lb. Thrill, с точно таким же составом и с немногим большим акцентом на альт-роковое-звучание. Они подписали контракт с 57 Records, филиалом Sony, которым владел O'Brien, и выпустили один альбом Vulture (1995). Второй альбом Rycopa был записан в 1997 году, но издан лишь в 2011 году в Oкруг Де-Калб, Джорджия, когда фанаты собрали средства, участвуя в кампании Kickstarter, для выкупа мастер-записей у Sony. В том же году была издана коллекция ауттейков под названием Scrapple.

Дискография

Uncle Green
 "Holes" b/w "Heaven" (Twilight Records, 1986)
 Get it Together (New Vision, 1987)
 15 Dryden (New Vision, 1988)
 You (DB Records, 1989)
 What an Experiment His Head Was (DB Records, 1991)
 Book of Bad Thoughts (Atlantic Records, 1992)
 "Ballad of a Thin Man" (on A Tribute to Bob Dylan, Vol. 2, Sister Ruby, 1995)

3 Lb. Thrill
 Vulture (Sony/57 Records, 1995)

Uncle Green / 3 lb. Thrill
 Rycopa (1997, UG Records 2011)
 Scrapple (UG Records, 2011)

Matt Brown
 Solo, Volume I (Sister Ruby, 1995)
 Potshots in the Dark (self-released cassette, 1998)
 Jigsaw Matinee (self-released cassette, 1999)
 Future Perfect Future (2002, unreleased)
 The Morning After Medicine Show (2000, Uncle Green 2011)

as featured musicians
 Jesus Christ Superstar: A Resurrection (cast album, Daemon Records, 1994)
 Camera Obscura - Paul Melançon (Daemon Records, 2002)
 Eleven Emergency Lessons - Amphibian Skin (Cattle Clatter, 2003)

Видеоклипы
Uncle Green - Medicine Show
Uncle Green - I Don't Wanna Know About It (live)
3 LB Thrill - Something Will Come

Примечания

Ссылки
Stomp & Stammer Interview
Trouser Press entry 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1980 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1994 году
Музыкальные коллективы из Нью-Джерси
Группы джэнгл-попа